BWH peut faire référence à :
  ;
 BWH, un manga de 2001-2002 en trois volumes dessiné par Q-taro Hanamizawa ;
 , un hôpital universitaire à Boston.

Code IATA des aéroports